Jørgen Rasmussen peut désigner : 
 Jørgen Rasmussen (1937-), footballeur danois ayant 1 sélection nationale avec le Danemark ;
 Jørgen Rasmussen (1945-), footballeur danois ayant 29 sélections nationales avec le Danemark ;
 Jørgen Frank Rasmussen (1930-), cycliste danois.